Gökçeada, tidigare känd som Imbros (på turkiska tidigare İmroz; grekiska: Ίμβρος, Imvros), är den största ön i Turkiet. Den ligger vid infarten till Sarosbukten i norra Egeiska havet i västra Turkiet och utgör en del av provinsen Çanakkale. På ön finns Turkiets västligaste punkt (İncirburnu, Turkiets västligaste fastlandspunkt är Kap Baba). Ön har en yta på 279 km² och har några skogbeklädda områden.

Enligt en folkräkning år 2000 hade ön då en befolkning på 8 875 invånare. Samma folkräkning påvisade också 7 254 invånare i staden Gökçeada och 1 621 i övriga orter. Befolkningen är till största delen turkisk, men det finns fortfarande omkring 250 greker på ön.

Öns största industrier är fiske och turism, men den är också känd för sina vingårdar och det vin, som produceras där.

Befolkning

Befolkningsförändringar på Imbros 

Ref: Gökçeada Municipality official page

Ref: Changes in the demographic characteristics of Gökçeada

Källor 

Turkiets öar
Öar i Egeiska havet